Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2016 probíhal ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Philipp Kohlschreiber, jenž ve 2. kole nestačil na Rusa Karena Chačanova.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Paolo Lorenzi, jenž ve finále zdolal nenasazeného hráče Nikoloze Basilašviliho z Gruzie po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo rovněž první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Lorenzo se stal navíc ve věku 34 let a 7 měsíců nejstarším premiérovým vítězem turnaje na okruhu ATP, když překonal rekord Víctora Estrelly z února 2015, kdy Dominikánec triumfoval na tvrdém podkladu v Quitu. Basilašvili, pro něhož to bylo první finále na okruhu ATP, se stal prvním Gruzíncem, jenž se probojoval do finále tohoto okruhu.

Při slavnostním ceremoniálu pak šťastný Ital uvedl: „Myslím, že je skvělé vyhrát trofej ATP World Tour. Nehledím na věk, takže mi nevadí, že jsem vyhrál až ve 34 letech.“ Poražený Gruzínec řekl: „Dnes jsem nezvládl ovládnou své nervy. Byl jsem velmi utažený, velmi nervózní. Nezvádl jsem také tlak, ale myslím si, že jsem tento týden hrál skvěle a uvidíme co do budoucna.“

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2016
ATP World Tour 2016